

Persone
Rhun ap Maelgwn, sovrano del regno di Gwynedd dal 549 al 580
Beli ap Rhun, sovrano del regno di Gwynedd dal 580 al 599

Letteratura
Rhûn, regione all'estremo est di Arda
Mare di Rhûn, grande lago nella regione omonima